Jordan – imię męskie

 Cieki wodne
 Jordan – rzeka na granicy Izraela i Jordanii
 Jordan – potok, dopływ Kłodnicy
 Jordan – potok, dopływ Czarnej Przemszy
 Jordan – struga, dopływ Drwęcy
 Jordan River – rzeka w Nowej Zelandii

 Osoby o imieniu Jordan
 Jordan – pierwszy biskup Polski
 Jordan (zm. 1328) – biskup warmiński
 św. Jordan Ansalone – włoski dominikanin, misjonarz, męczennik
 bł. Jordan z Saksonii – dominikanin
 Katie Price Jordan – brytyjska modelka i aktorka
 Jordan Farmar – koszykarz grający w lidze NBA

 Osoby o nazwisku Jordan
 Camille Jordan – francuski matematyk
 DeAndre Jordan – koszykarz amerykański 
 Eddie Jordan – Irlandczyk, założyciel zespołu F1 – Jordan Grand Prix
 Henryk Jordan – polski lekarz i społecznik
 Jan Jordan – żupnik krakowski
 Joe Jordan – szkocki piłkarz i menedżer
 Károly Jordán – węgierski taternik i matematyk
 Michał Stefan Jordan – generał polski
 Michael Jordan – koszykarz amerykański
 Michael Hakim Jordan – koszykarz amerykański
 Neil Jordan – irlandzki twórca filmowy
 Pascual Jordan – niemiecki fizyk
 Robert Jordan – (właśc. J.O. Rigney), pisarz amerykański
 Spytek Wawrzyniec Jordan – możnowładca polski
 Zygmunt Jordan – polski działacz polityczny i wojskowy
 Umberto Giordano – kompozytor włoski

 Inne
 Jordan – amerykański serial telewizyjny
 Jordan – święto w kościołach wschodnich
 Jordan Grand Prix – zespół Formuły 1

 Miejscowości w USA
 Jordan – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Scott
 Jordan – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Garfield
 Jordan – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Jordan – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Gminy w USA
 Jordan (ang. Jordan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Jordan (ang. Jordan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper
 Jordan (ang. Jordan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warren
 Jordan (ang. Jordan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Jordan (ang. Jordan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Jordan (ang. Jordan Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Jordan (ang. Jordan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory
 Jordan (ang. Jordan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ripley
 Jordan (ang. Jordan Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Jordan (ang. Jordan Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Jordan (ang. Jordan Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland
 Jordan (ang. Jordan Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
 Jordan (ang. Jordan Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Inne miejscowości
 Jordan – miasto w Nowej Zelandii

 Zobacz też
 Jordanowie – polski ród szlachecki